Костромитинов — русская фамилия, произошедшая от прозвища «костромитин», то есть житель города Костромы.

Известные представители 
 Костромитинов, Георгий Николаевич (1854—не ранее 1916) — земский деятель, депутат Государственной Думы.
 Костромитинов, Михаил Петрович (род. 1882) — советский архитектор.

См. также 
 Костромитин
 Костромитино